Андреевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Оханском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Андреевка.

История 
Впервые деревня Андреевка упоминается в документах 1800 году, заселение территории поселения началось в 1710-е, когда здесь возник починок Верх-Ошапский (бывшая  деревня Старая), названный по реке Ошап, правому притоку Камы. Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пермской области от 1 декабря 2004 года № 1878-407 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Оханского района Пермской области»

Население

Состав сельского поселения 
   

Известные личности, связанные с Андреевским сельским поселением:

Коротаев Николай Яковлевич (1898  –  1974 гг.), почвовед, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, «Заслуженный деятель науки РСФСР»;

Лоскутов Иван Алексеевич (1918  – 1994 гг.), полковник, прототип Леньки - сына артиллериста (К. Симонов); 

Попов Михаил Николаевич (1924  –  2001 гг.), Герой Советского Союза; 

Рудометов Николай Васильевич (1922  – 1991 гг.), Герой Советского Союза; 

Серебренников Валентин Николаевич (1881  – 1943 гг.), фольклорист; 

Шумилов Евгений Николаевич (род. в 1951 г.), российский историк-медиевист.

Лит.: Шумилов Евгений Н. Материалы к «Оханской энциклопедии». Пермь, 2016 (303 статьи).

Примечания 

Муниципальные образования Оханского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году